Тка́ля — робітниця ткацької промисловості, майстриня, яка виготовляє тканини на ткацькому верстаті.
 «Ткаля» — пам'ятна нейзильберова монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України.
 «Ткаля» — пам'ятна срібна монета номіналом 10 гривень, випущена Національним банком України.

Див. також 
 «Ткалі» («Подруги») — радянський соціальний драматичний телефільм 1973 року.
 Ткацтво